Als Splattertexte oder Splatter-Lyrics bezeichnet man Liedtexte, die das brutale Töten eines Menschen beschreiben oder andere „unappetitliche“ Themen, wie etwa Kannibalismus, schildern. Die Handlung wird meistens sehr detailreich und medizinisch genau beschrieben und das morbide Thema wird auf sehr viele Weisen immer wieder variiert.

Splattertexte finden sich hauptsächlich im extremen Metal, dort besonders im Death Metal und im Grindcore, aber auch in anderen Genres, beispielsweise im Hip-Hop-Subgenre Horrorcore und besonders im Psychokore werden solche Texte verarbeitet. Einige Bands haben sich auf dieses Thema quasi spezialisiert. Aufgrund der Texte werden viele Alben von nationalen Zensurbehörden – in Deutschland beispielsweise der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien – indiziert.

Einige bekannte Bands, die starken Gebrauch von Splattertexten machen, sind Cannibal Corpse und Eisregen. Aber auch der Rapper Kaisa sowie das Hip-Hop-Label Hirntot Records sind auf Splattertexte spezialisiert.

Einzelnachweise 

Literarischer Begriff
!Splattertext